Thomas Rickman ist der Name folgender Personen:

* Thomas Rickman (Architekt) (1776–1841), englischer Architekt und Kunsthistoriker
 Thomas Rickman (Drehbuchautor) (1940–2018), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur